|-
| 130201 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130202 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130203 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130204 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130205 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130206 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130207 - || || 15 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 130208 - || || 5 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130209 - || || 7 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130210 - || || 8 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130211 - || || 8 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130212 - || || 8 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130213 - || || 9 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130214 - || || 10 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130215 - || || 13 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130216 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130217 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130218 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130219 - || || 7 de gener, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130220 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130221 - || || 2 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130222 - || 2000 BM || 24 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 130223 - || || 27 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130224 - || || 29 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130225 - || || 25 de gener, 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 130226 - || || 28 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130227 - || || 30 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130228 - || || 28 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130229 - || || 30 de gener, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 130230 - || || 27 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130231 - || || 27 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130232 - || || 16 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130233 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130234 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130235 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130236 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130237 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130238 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130239 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130240 - || || 6 de febrer, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 130241 - || || 10 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130242 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130243 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130244 - || || 4 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 130245 - || || 8 de febrer, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 130246 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130247 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130248 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130249 - || || 5 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 130250 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130251 - || || 11 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130252 - || || 4 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130253 - || || 27 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130254 - || || 28 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130255 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130256 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130257 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130258 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130259 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130260 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130261 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130262 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130263 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130264 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130265 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130266 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130267 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130268 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130269 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130270 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130271 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130272 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130273 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130274 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130275 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130276 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130277 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130278 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130279 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130280 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130281 - || 2000 EM || 2 de març, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 130282 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130283 - || || 4 de març, 2000 || Lake Tekapo || N. Brady
|-
| 130284 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130285 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130286 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130287 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130288 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130289 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130290 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130291 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130292 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130293 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130294 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130295 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130296 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130297 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130298 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130299 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130300 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
0